Volpera ima više značenja:
 Volpera (Bergamo)
 Volpera (Breša)
 Volpera (Leko)